Woodend (~„Waldende“) ist der Name mehrerer Orte:
 in England
Woodend (Cheshire)
Woodend (Egremont, Cumbria)
Woodend (Ulpha, Cumbria)
Woodend (Essex)
Woodend (Hampshire)
Woodend (Northamptonshire)
Woodend (Northumberland)
Woodend (Nottinghamshire)
Woodend (Shropshire)
Woodend (Staffordshire)
Woodend (Stockton on Tees)
Woodend (Sussex)

 in Schottland
Woodend (Aberdeenshire)
Woodend (Argyll and Bute)
Woodend (Borders)
Woodend (Dumfries and Galloway)
Woodend (East Ayrshire)
Woodend (East Lothian)
Woodend (Falkirk)
Woodend (Fife)
Woodend (Highland)
Woodend (Moray)
Woodend (North Lanarkshire)
Woodend (Perth & Kinross)
Woodend (South Lanarkshire)
Woodend (Stirling)
Woodend (West Lothian)

 in Australien
Woodend (Victoria)
Woodend (Queensland)
Woodend (New South Wales)

in Neuseeland
Woodend (Canterbury)
Woodend (Southland)
Woodend Beach (Canterbury)

 in den Vereinigten Staaten
 Woodend (Maryland)

Sonstiges
 Woodend (Dullatur), eine Villa im schottischen Dullatur